Krötzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Krötzsch (1858–1937), deutscher Philatelist und Briefmarkenhändler
 Kurt Krötzsch (1909–nach 1945), deutscher Turner
 Markus Krötzsch (* 1981), deutscher Informatiker
 Walther Krötzsch (1878–1951), deutscher Zeichenlehrer

Siehe auch:
 Grötsch
 Grötzsch